BICS steht für:

 Basic Interpersonal Communicative Skills, grundlegende konversationelle Sprachfertigkeiten, siehe Jim Cummins (Pädagoge)#BICS und CALP
 BICS (Unternehmen), ehemals Belgacom International Carrier Services, Tochterunternehmen der Proximus SE, das internationale Telekommunikationsdienstleistungen erbringt
 Binnenvaart Informatie & Communicatie Systeem, ein niederländischer Binnenschifffahrtsinformationsdienst
 Bulletin of the Institute of Classical Studies, eine althistorische Fachzeitschrift des Institute of Classical Studies, London

Siehe auch:
 BIC
 BIX

Abkürzung